Glavanovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Главановци) :
Glavanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Georgi Damyanovo, situé dans l'oblast de Montana ;
Glavanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik.